Plaats in Indonesië
 Majasem (Kemangkon), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Majasem (Kendal), een plaats in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java